

Patronyme

 Barthélémy Dorez (1660-1729), contrôleur des Poudres de Flandre, salpêtrier du roi en 1720, cofondateur de la seconde manufacture de faïence de Lille, qui sera également la première de porcelaine tendre, père de René Barthélémy, François Louis, Martin Claude,
 Firmin Dorez, fils de Pierre Barthélémy Dorez, faïencier à Valenciennes avec son père,
 François Louis Dorez (1700-1739), faïencier à Valenciennes, deuxième enfant de Barthélémy Dorez, époux de Marie Christine Deleau, 
 Léon Dorez (1864-1922), archiviste paléographe, né à Villemaur,
 Martin Claude Dorez (1704-1753), peintre, vernisseur, quatrième enfant de Barthélémy Dorez, repreneur de la faïencerie de Nicolas Desmoutier à Saint-Amand-les-Eaux,époux de Jeanne Josèphe Bernard,
 Nicolas Alexis Dorez (1728-1761), peintre en faïence, quatrième enfant de René Barhélémy, faïencier à Aprey,
 Pierre Barthélémy Dorez (1724-1757), garde du roi, troisième enfant de René Barthélémy, puis faïencier Valenciennes à Saint-Amand-les-Eaux,
 René Barthélémy Dorez (1690-1742), fils aîné de Barthélémy Dorez, père de Pierre Barthélémy et Nicolas Alexis, tous deux faïenciers.

Toponymie
 Place Barthélémy Dorez à Lille